Dubova se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale 
 Dubova, comună în județul Mehedinți

Localități 
 Dubova, sat în județul Mehedinți
 Dubova, sat din Stânga Nistrului, Republica Moldova
 Dubova, sat în Regiunea Cerkasî, Ucraina
 Dubova, sat în Regiunea Hmelnițki, Ucraina
 Dubova, sat în Regiunea Jitomir, Ucraina
 Dubova, sat în Regiunea Vinița, Ucraina

Vezi și 
 Dăbova
 Dubová